Vogelsang peut désigner :

Toponymes 
 Vogelsang, une commune allemande de l'arrondissement d'Oder-Spree, au Brandebourg ;
 Vogelsang-Warsin, une municipalité allemande du land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Ordensburg Vogelsang, un ancien camp militaire national-socialiste en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Le lac Vogelsang, en Californie ;
 Le pic Vogelsang, en Californie.

Patronyme 
 Karl von Vogelsang, un journaliste autrichien ;
 Thilo Vogelsang (1919-1978), un historien allemand.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme